Ying kan avse

Personer med Ying som efternamn/släktnamn 
Män
 Dan Ying (född 1957), svensk regissör och manusförfattare
 Dick Ying (född 1957), svensk filmfotograf
 Shao Shun Ying (född 1943), taiwanesisk botanist
 Ying Ziying (död 206 f.Kr.), kineisk kejsare (?)

Kvinnor
 Ying Chen (född 1961), kineisk-kanadensisk författare

 Ying (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Personer med Ying som förnamn/personnamn
Personer utan angiven nationalitet är från Kina.
Män
 Gan Ying (aktiv 97 e.Kr.), ambassadör
 Lam Ching Ying (1952–1997), skådespelare
 Qin Ying (död 858 f.Kr.), grundare av Qin-staten
 Wong Kai Ying (död 1886)), kampsportmästare
 Ying Tsiang (1898–1982), botanist och politiker

Kvinnor
 Chen Ying (sportskytt) (född 1977)
 Han Ying (född 1983), kinesisk-tysk bordtennisspelare
 He Ying (född 1977), bågkytt
 Hong Ying (född 1962), författare
 Jiang Ying (född 1963), volleybollspelare
 Le Chien-ying (född 1990), taiwanesisk bågskytt
 Li Ying (född 1993), fotbollsspelare
 Liu Ying (född 1974), fotbollsspelare
 Lu Ying (född 1989), simmare
 Ma Ying (född 1972), softbollspelare
 Ying Toijer-Nilsson (1924–2012), svensk litteraturvetare
 Wang Ying (född 1968), softbollspelare
 Yang Ying (född 1977), bordttennisspelare

Film, musik 
 Ying Xiong (västliggt namn Hero)– film av Zhang Yimou 2002
 Ying Yang Twins – amerikansk crunkrapgrupp
 Alley: The Return of the Ying Yang Twins – studioalbum 2002

Historia
 :Kategori:Huset Ying – regenter och kungar i Qin, kejsare i Kina  361–207 f.Kr.

Geografi
 Ying (Chu) – huvudstad för Chu-riket, 689–278 f.Kr., Hubei-provinsen
 Ying, Shuozhou – härad under Shuozhous stad på prefekturniv, Shanxi-provinsen
 Yingfloden – vattendrag i Henan- och Anhui-provinserna, biflod till Huaifloden
 Ying Hu – sjö i Hunan-provinsen
 Ying Xi – vattendrag i Anhui-provinsen
 Ying Zui – udde i Shandong-provinsen

Efternamnsförgreningssidor
Förnamnsförgreningssidor